EMM Randwijk, een voetbalclub uit Randwijk
 EMM '15, een voormalig voetbalclub uit Hilversum
 EMM Middelburg, een voormalig handbalvereniging uit Middelburg